W Polsce 
 Kalinowice – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość 
 Kalinowice – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie
 Kalinowice – gromada

 Zobacz też Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne